Јоксимовић може бити:
 Јоксимовић (презиме), о презимену
 Божидар Јоксимовић, композитор
 Хранислав Јоксимовић, лекар
 Жељко Јоксимовић, композитор и пјевач
 Вучко Јоксимовић, Свети сурдулички мученик
 Небојша Јоксимовић, кошаркаш
 Петар Јоксимовић (устаник),
 Петар Јоксимовић, фудбалер
 Петар М. Јоксимовић, сликар
 Саво Јоксимовић, генерал
 Зоран Јоксимовић, књижевник, историчар
 Миодраг Јоксимовић, грађевински инжењер
 Јоксимовић (окно), излазно окно "Сењског рудника"